Кана:
 Кана — система японского письма.
 Кана (язык) — язык в Нигерии.
 Кана (майя) — археологический памятник культуры майя
 Кана (имя) — японское имя.

Известные личности
 Кана (худат) — бухарский худат.
 Кана де Шизи, Эдит (род. 1950) — французский композитор.

Топонимы
 Кана (приток Белой) — река в Башкортостане.
 Кана (река, впадает в Канозеро) — река в Мурманской области.
 Кана Галилейская — упоминаемое в Библии поселение, современная деревня Кафр-Кана в Израиле.
  — деревня в Ливане.
 Кана (побережье) — побережье во Вьетнаме.

См. также 
 Кана-Верди — муниципалитет в Бразилии.
 Кана-Бийик (значения)
 Канна (значения)